Ferenczy bzw. Ferenczi ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Ferenczy (eigentlich Sándor Ferenczy, 1895–1931), ungarischer Architekt
 Anton Ferenczi (* 1925), rumänischer Fußballspieler, siehe Anton Fernbach
 Béni Ferenczy (1890–1967), ungarischer Maler und Bildhauer
 Éva Ferenczi, rumänische Tischtennisspielerin
 Ferenc Ferenczy (auch Franz Ferenczy; 1835–1881), ungarischer Sänger (Tenor) 
 Heinrich Ferenczy (1938–2018), österreichischer Benediktinerabt
 Ida Ferenczy (1839–1928), ungarische Hofdame
 Ida Ferenczy (Tischtennisspielerin), ungarische Tischtennisspielerin
 Imre Ferenczy (* 1932), ungarischer Arzt und Esperantist
 István Ferenczy (1792–1856), ungarischer Bildhauer und Kunstsammler
 János Ferenczi (* 1991), ungarischer Fußballspieler
 José Ferenczy (eigentlich József Ferenczy; 1852–1908), ungarischer Sänger (Tenor) und Theaterdirektor
 Josef von Ferenczy (1919–2011), deutsch-ungarischer Medienmanager, Verleger und Filmproduzent
 Júlia Ferenczy (1909–1999), ungarische Malerin und Zeichnerin 
 Károly Ferenczy (1862–1917), ungarischer Maler
 László Ferenczy (1898–1946), ungarischer Polizeioffizier
 Noémi Ferenczy (1890–1957), ungarische Malerin und Teppichkünstlerin
 Oto Ferenczy (1921–2000), slowakischer Komponist
 Sándor Ferenczi (1873–1933), ungarischer Neurologe und Psychoanalytiker
 Sándor Ferenczy (1906–1993), Hörspielregisseur und -autor
 Sébastien Ferenczi (* 1958), französischer Mathematiker 
 Thomas Ferenczi (* 1944), französischer Journalist
 Valér Ferenczy (1885–1954), ungarischer Maler und Grafiker

Ferenczi steht für:
 J. Ferenczi et Fils, französisches Verlagshaus

Siehe auch:
 Ferenz